Okręty US Navy o nazwie USS "Bunting":
 Pierwszy "Bunting" (AMc-7) był przybrzeżnym trałowcem, który został nabyty w 1940 i zatonął po kolizji w 1942.
 Drugi "Bunting" (YMS-170) był trałowcem typu YMS-1, który był, z przerwami, w służbie w latach 1943-1960.

Bunting